Myomyscus és un gènere de rosegadors de la família dels múrids. Les espècies d'aquest grup són oriündes de la península Aràbiga i de l'Àfrica Oriental i Meridional. Tenen una llargada de cap a gropa de 8–12 cm, la cua de 8–15 cm i un pes de 20–45 g. Els seus hàbitats naturals són les sabanes i els matollars secs, així com els boscos.

Referències